Ladyhawke (film), een Amerikaanse fantasiefilm uit 1985
 Ladyhawke (artiest), een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter
 Ladyhawke (album), het debuutalbum van deze singer-songwriter
 Ladyhawk (band), een Canadese indierockband
 Ladyhawk (album), het debuutalbum van deze band
 Ladyhawk (Marvel), twee karakters in de Spider-Girl comics